Чемпионат Болгарии по футболу 2012/2013 — 89-й сезон главного футбольного первенства Болгарии. Он начался 11 августа 2012 и закончился 25 мая 2013. Чемпионский титул защитил клуб «Лудогорец».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

Болгария
Чемпионат Болгарии по футболу
Спорт в Болгарии в 2012 году
Спорт в Болгарии в 2013 году
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году